hartstocht (emotie), een passie, een sterke emotie, de tocht in het hart.
 HartsTocht, een televisieprogramma op Net5 sinds maart 2007.
 HartsTocht (theaterfestival), theaterfestival van Het Zuidelijk Toneel, eindhoven.